Gabber est un mot existant dans deux langues différentes :
 un mot de l'argot néerlandais (bargoens) issu du yiddish et signifiant  ou .
 un mot anglais, dérivant du verbe to gab, qui signifie .
Il existe également sous sa variante .
Ceci peut faire référence à :

Musique 
 La musique gabber, genre de musique électronique néerlandaise, dont les sous-genres sont parfois également appelés gabber :
 Le early hardcore, sous-genre de la musique hardcore des années 1990 proche du speedcore.
 Le mainstream hardcore, sous-genre de la musique hardcore des années 2000, représentant une évolution du early hardcore.
 Le happy gabber, également appelé bouncy techno, sous-genre du gabber inspiré également du happy hardcore britannique.
 La culture gabber, sous-culture jeune néerlandaise apparue à la fin du .
 Gabbers!, film documentaire de Wim van den Aar, sorti en 2013, portant sur la culture gabber.
 Gabber.fm, une webradio spécialisée.

Informatique 
 Gabber, logiciel de messagerie instantanée.

Personne 
 Gabber Piet (né en 1966), chanteur et animateur télé néerlandais de la scène gabber.
 .
 Ofer Gabber (né en 1958) mathématicien israélien.

Voir aussi 
 
 
 Gabber Lover, court métrage français de 2015.